Епи́скоп Гу́рий (в миру Юрий (Георгий) Николаевич Шалимов; род. 17 сентября 1946, деревня Лучинки, Гороховецкий район, Владимирская область) — архиерей Русской православной церкви на покое, бывший епископ Петропавловский и Булаевский (Казахстан). С 2015 года настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском в городе Москве.

Биография 
Родился 17 сентября 1946 года в деревне Лучинки Гороховецкого района Владимирской области, в семье рабочего Николая и Александры Шалимовых.

В 1947 году семья переехала в город Горький. В детстве выучился у своей бабушки читать по-церковнославянски.

В 1960 году окончил 7 классов средней школы. В 1960—1964 годах учился в Сормовском машиностроительном техникуме, который окончил с отличием.

В 1964—1969 годах учился на переводческом факультете Горьковского государственного педагогического института иностранных языков им. Н. А. Добролюбова. По окончании института поступил на работу на кафедру английского и французского языков Горьковского педагогического института им. М. Горького.

С августа 1970 по 1972 год служил в Советской армии. В 1974—1975 годах обучался на Высших педагогических курсах при МГПИ им. Ленина.

С января по май 1976 года служил чтецом в Феодоро-Стратилатовском молитвенном доме посёлка Щербиновка Дзержинского района Донецкой области, затем в Никольском молитвенном доме города Ясиноватая.

24 июля 1977 года архиепископом Владимирским и Суздальским Владимиром (Котляровым) рукоположён во диакона, а 29 октября 1977 года — во иерея.

В 1977—1980 годах учился на заочном секторе Московской духовной семинарии, которую окончил по первому разряду.

С января 1978 года служил священником в Успенском кафедральном соборе города Владимира. В январе 1979 года назначен на должность секретаря архиепископа Владимирского и Суздальского.

В октябре 1979 года принят в клир Виленской епархии и назначен настоятелем Александро-Невской церкви поселка Ужусолис, а в 1980 году — настоятелем церкви святых Виленских мучеников в городе Таураге.

В 1980—1984 годах учился в Московской духовной академии.

В апреле 1981 года принят в клир Краснодарской епархии. Назначен на должность секретаря архиепископа Краснодарского и Кубанского Владимира (Котлярова).

С декабря 1984 года по март 1987 года являлся настоятелем Воскресенского храма в городе Рабат в Марокко. 5 октября 1985 года пострижен в монашество. 6 октября 1985 года возведён в сан игумена.

С 23 марта 1987 года — клирик Цюрихского викариатства.

11 сентября 1988 года назначен настоятелем Воскресенского храма в городе Цюрихе.

29 апреля 1989 года возведён в сан архимандрита.

С 29 января 1991 года настоятель Покровского храма города Сиднея в Австралии.

Архиерейство 
22 декабря 1992 года Священным синодом определено быть епископом Корсунским.

14 января 1993 года в Богоявленском соборе Москвы хиротонисан во епископа Корсунского.

За время служения в епархии были освящены 3 новых православных храма во Франции: Святых новомучеников и исповедников Российских в городе Ванв (пригород Парижа), Успения Божией Матери в Корсунской иконы Божией Матери женском монастыре в деревне Думерак близ Грасака (деп. Шаранта) и Всех святых в Знаменском женском монастыре в деревне Ла-Траверс близ Марсена (деп. Канталь), а также часовня св. мученицы Анастасии в Мальяно-Альфьери (Италия). Был открыт новый корпус старческого «Русского дома» в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Определением Священного Синода от 31 марта 1999 года освобождён от управления Корсунской епархией с предоставлением отпуска по состоянию здоровья.

7 мая 2003 года назначен на Магаданскую кафедру.

5 октября 2011 года решением Священного Синода избран управляющим Петропавловской и Булаевской епархией в Казахстанском митрополичьем округе РПЦ.

30 мая 2014 года почислен на покой по состоянию здоровья, согласно прошению.

16 апреля 2015 года назначен настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском города Москвы.

Публикации 
 Из жизни епархий: Воскресенский приход в Рабате (Марокко) // Журнал Московской Патриархии. М., 1985. № 7. стр. 23-25.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1972)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (1996 год)
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2007 год)
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени (2011 год)
 орден «За заслуги перед Православной Церковью Казахстана» (2013)

Примечания

Ссылки 
 Гурий, епископ бывший Петропавловский и Булаевский (Шалимов Георгий Николаевич) // Патриархия.Ru
 Гурий (Шалимов) на сайте Магаданской епархии
 Гурий (Шалимов) на сайте «Русское православие»
 Епископ Магаданский и Синегорский Гурий
 

Епископы Русской православной церкви
Епископы Русской православной церкви, почисленные на покой
Выпускники Нижегородского лингвистического университета
Выпускники Московской духовной академии
Родившиеся в Гороховецком районе
Персоналии:Магадан
Религиозные деятели Казахстана
Митрополичий округ в Республике Казахстан
Персоналии:Северо-Казахстанская область
Персоналии:Петропавловск
Персоналии:Корсунская епархия